Taurotragus – rodzaj ssaka z podrodziny bawołów (Bovinae) w obrębie rodziny wołowatych (Bovidae).

Zasięg występowania  
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Czarnej Afryce.

Morfologia  
Długość ciała samic 200–280 cm, samców 250–340 cm, długość ogona 54–90 cm, wysokość w kłębie samic 125–153 cm, samców 135–183 cm; długość rogów 43–123 cm; masa ciała samic 390–600 kg, samców 400–950 kg.

Systematyka

Etymologia   
 Oreas (Orias):  oreias, ορειαδος oreiados „mieszkanka gór, nimfa górska”. Gatunek typowy: Antilope oreas  (= Antilope oryx ); młodszy homonim Oreas  (Lepidoptera).
 Taurotragus: gr. ταυρος tauros „byk”; τραγος tragos „kozioł”.
 Doratoceros: gr. δορυ doru, δορατος doratos „włócznia”; κερας keras, κερατος keratos „róg”. Gatunek typowy: Antilope triangularis  (= Antilope oryx ).

Podział systematyczny  
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki: 
 Taurotragus oryx  – eland zwyczajny
 Taurotragus derbianus  – oreas wielki

Opisano również wymarłe plejstoceńskie gatunki :
 Taurotragus arkelli  
 Taurotragus maroccanus

Uwagi

Przypisy

Bibliografia  
 

Wołowate